Mahnken ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas H. Mahnken (* 1971), deutscher Radiologe, Wissenschaftler und Hochschullehrer
 Daniel Mahnken (* 1977), deutscher Floorballer, Trainer und Sportwissenschaftler
 Gerhard Mahnken (* 1959), deutscher Geschichtswissenschaftler am IRS
 Heinrich Mahnken (* 1889), deutscher Studienrat und Führer des Stahlhelm-Landesverbandes Rheinland
 John E. Mahnken (1922–2000), US-amerikanischer Basketballprofi
 Rolf D. Mahnken (* 1957), deutscher Ingenieur, Wissenschaftler und Hochschullehrer
 Thomas Gilbert Mahnken (* 1965), US-amerikanischer Hochschullehrer und Autor

Siehe auch:
 Mahnke